Chetej (přepisováno též jako Cheti nebo Achtoj) je starověké egyptské osobní jméno, které může označovat:
panovníci
 Chetej I. – první panovník období 9.–10. dynastie, jejich zakladatel
další dva příslušníky těchto dynastií, kteří vládli v neznámém pořadí
 Nebkaure Chetej
 Vahkare Chetej

další osoby
 Chetej (kancléř) – hodnostář Mentuhotepa II. v době 11. dynastie
 Chetej (mudrc) – významný mudrc a spisovatel v době počátku 12. dynastie